Ранчо Кота има више значења:

 Ранчо Кота (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Кота (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику